Miejscowości w USA:
 Wheeler – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Wheeler – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Wheeler – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Wheeler – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Tillamook
 Wheeler – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wheeler
 Wheeler – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Wheeler (ang. Wheeler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Wheeler (ang. Wheeler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Wheeler (ang. Wheeler Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Wheeler (ang. Wheeler Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Wheeler (ang. Wheeler Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Wheeler (ang. Wheeler Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Wheeler (ang. Wheeler Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Wheeler (ang. Wheeler County) – w stanie Teksas

Inne obiekty:
 Jezioro Wheeler (ang. Wheeler Lake) – jezioro na rzece Tennessee w stanie Alabama